Сочи 1979 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

В турнире участвовали 16 шахматистов: 9 советских (6 гроссмейстеров, 1 международный и 2 национальных мастера) и 7 иностранцев (3 гроссмейстера и 4 международных мастера).

За победу в турнире боролись 4 советских шахматиста. Исход борьбы во многом определила партия предпоследнего тура, в которой Рашковскому удалось выиграть у Харитонова. В результате Рашковский на очко опередил ближайших преследователей. В последнем туре он сделал быструю ничью с Ивановичем. Свешников победил аутсайдера турнира Мёринга и вышел на чистое 2-е место.

На турнире были установлены нормы международного гроссмейстера и международного мастера. Гроссмейстером стал победитель турнира Н. Н. Рашковский. Молодые мастера спорта СССР Л. Б. Псахис и А. В. Харитонов выполнили норму международного мастера.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1979 год в шахматах
Спорт в России в 1979 году
1979 год в Краснодарском крае